Mi, japán kana
 Mi, a Xiaomi vállalat márkája
 MI kovásznai diáklap (1968–1975)
Művészet
 Mi, Jevgenyij Zamjatyin regénye
 Mi, Faye Wong albuma
Rövidítések
 MI, mesterséges intelligencia
 MI, Michigan, az USA 26. tagállama